Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1967, die elfte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 26. Oktober und 7. November 1967 in Cali, Kolumbien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war Brasilien, das zum vierten Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Brasilien konnte dank des Erfolges mit dem bisherigen Rekordsieger Chile gleichziehen.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt wurden 21 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1967.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1967 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Cali
Basketballveranstaltung 1967
Südamerikameisterschaft der Damen 1967